Musée alsacien bezeichnet:

 Elsässisches Museum in Straßburg
 Musée alsacien de Haguenau